Le psaume 68 peut désigner :
 le psaume 68 (67) : psaume 68 selon la numérotation hébraïque, psaume 67 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 69 (68) : psaume 69 selon la numérotation hébraïque, psaume 68 selon la numérotation grecque.